Modrino Selo je naselje  Općine Kistanje, u Šibensko-kninskoj županiji.

Zemljopis 
Nalazi se oko 10 kilometara sjeverozapadno od Kistanja.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 47 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Kistanje